Kállay Katalin modell, manöken
 Kállay Katalin az Excanto együttes tagja